Бори́с Миро́нович Герцензо́н (28 декабря 1920, Одесса — 11 мая 2012, Санкт-Петербург) — советский и российский шашечный деятель, спортсмен, тренер, журналист и писатель.

Участник Великой Отечественной войны. Добровольно призвался в армию в 1943 году. Участник операции по прорыву ленинградской блокады, воевал под Шлиссельбургом (1943) и на Пулковских высотах (1944), дорогами войны прошёл Прибалтику, Румынию, Венгрию и Австрию. фото

Заслуженный тренер России. Воспитал трёх чемпионов мира, 6 чемпионов страны и 62 мастеров спорта. Почётный мастер спорта СССР. Автор 19 книг по шашечной игре. Обладатель Диплома ФМЖД за активную пропаганду шашек в мире. Академик Санкт-Петербургской Академии шахматно-шашечного искусства.

Спортивные достижения 
Участник шести финалов чемпионатов СССР.

Девятикратный чемпион Ленинграда по молниеносной игре. В возрасте 82 лет завоевал бронзовую медаль в первенстве Санкт-Петербурга 2002 года по молниеносной игре, при этом выиграл у компьютерной программы «Магистр».

Сеансы одновременной игры 
Борис Герцензон прославился организацией рекордных сеансов одновременной игры. В 1959 году в Волхове установил рекорд, сыграв со 103 соперниками одновременно. Матч длился 2 часа 14 минут, результат +97 =6 —0.

Сеансы одновременной игры Борис Герцензон давал ещё в 1941 году в госпиталях.

В 1946 году 319-й гвардейский миномётный полк, где служил Борис Герцензон, расквартировался в районе Мархегнт, неподалёку от Вены. Организовав сеанс одновременной игры, Борис Герцензон неожиданно «вышел» на международный матч с чемпионом Германии Рудольфом Бернсом. Игра проходила по правилам немецких шашек, ленинградец уверенно победил соперника со счетом 9:3, не потерпев ни одного поражения.

Библиография 
Борис Герцензон написал 31 книгу, более 6000 статей, очерков и интервью. Среди книг Бориса Герцензона — детские обучающие шашечные книги, историко-приключенческие для детей и взрослых, детективы.

Лауреат журнала «Чудеса и приключения» 2005 года. Список книг:

 Шашки - это интересно : Учебник шашечной игры [печатный текст] / Герцензон, Борис Миронович, Автор (Author); Напреенков, Андрей Алексеевич, Автор (Author); Величко, А., Художник (Artist). - Издание 3-е, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург : Издательский дом Литера, 1997. - 256 с.: таблицы, схемы; 21 см.- 20000 экземпляров . - ISBN 5-86617-007-8

 
 Герцензон Б. М., Лангин В. О. Комбинации. Серия «Школа шашек для первоклашек». — СПБ: Информационно-издательское агентство «Лик». — 1996.— 46 с.
 Герцензон Б. М., Напреенков А. М., Филиппов К. О шашках — с шуткой и всерьёз. Ростов-на-Дону, 1991
 
 
 
 Герцензон Б. М. Для тех, кто в шашки не играет. — М.: ФиС. — 1975.
 
 Герцензон Б. М., Рамм Л. М. Учись играть в шашки. Методическое пособие. — Л.: Ленинградский ДП. — 1964.
 
 Бурковский М. А., Герцензон Б. М. Русские шашки. — Л.: Лениздат. — 1956

Примечания

Литература

Ссылки 
 Борис Герцензон. Именные часы от маршала Конева // Страницы Бориса Фельдмана
 Андрей Напреенков. Неделя для шашек, или взрослые на детском празднике
 Инна Тимченко. Освободил Ленинград и одолел немца в шашки // Невское время.
 Святослав Тимченко Он запер Третий рейх «в сортире» // «МК в Питере». — 10 мая 2006
 О шашечном мастере Герцензоне. Которого все знали…

Шашисты СССР
Заслуженные тренеры России
Тренеры по шашкам
Шашечные деятели
Шашечные журналисты
Шашисты Санкт-Петербурга
Миномётчики Великой Отечественной войны
Русские писатели по алфавиту
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту